«Агент» — название фильмов:
 «Агент» () — американский боевик 1991 года, режиссёр Аарон Норрис.
 «Агент» () — британская драма 2008 года, режиссёр Лесли Мэннинг.
 «Агент» () — американский короткометражный фильм ужасов 2010 года, режиссёр Винсент Галло.
 «Агент» () — американская криминальная драма 2016 года, режиссёр Брэд Фурман.
 «Агент» — российский телесериал 2013 года, режиссёр Дмитрий Кузьмин.
 «Агент» () — американский телесериал 2014 года, режиссёр Джереми Уэбб.
 «Поворот: Шпионы Вашингтона» (; также известен как «Агент») — американский драматический телесериал (2014—2017).